Утконо́совые  — семейство водоплавающих млекопитающих из отряда однопроходных, обитающих в Австралии. Включает один современный и несколько вымерших видов.

Анализ полных геномов показывает, что предки яйцекладущих млекопитающих отделились от предков плацентарных и сумчатых примерно 187 млн лет назад, а предки ехидновых и утконосовых разделились 55 млн лет назад.

Классификация 
По данным сайта Paleobiology Database, на июль 2020 года в семейство включают 5 родов, из которых 4 вымерли:
  Род 
  
  Род Обдуродоны 
  
  
  
 Род Утконосы 
 Утконос 
  Род 
  
  Род

Примечания

Литература 
 

 
Семейства млекопитающих
Млекопитающие Австралии
Живые ископаемые